Фамилија Фернандез има више значења:

 Фамилија Фернандез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фернандез, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фернандез, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фернандез, Колонија прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фернандез, Колонија Серо пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику